El término Barnesia puede referirse a:

 Barnesia, un género de primates fósiles;

 Barnesia, un género obsoleto de aves, sinónimo de Synallaxis.